Илюшино — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области. Входит в состав Илюшинского сельского поселения.

География 
Посёлок Илюшино располагается на правобережье реки Писсы, на территории Красного леса (Ромницкой пущи), в 3 км к юго-западу от города Нестерова на ответвлении от федеральной трассы А-229.

Население

История 
Относилось к исторической области под названием Надровия, завоёванной Тевтонским орденом.

Поселение Миллунен впервые упоминается в 1590 году.

Население Миллунена в 1910 году составляло 487 жителей, в 1933 году - 448 жителей, в 1939 году - 461 житель.

В 1938 году властями гитлеровской Германии Миллунен был переименован в Мюленгартен в рамках кампании по упразднению в Восточной Пруссии топонимики литовского происхождения.

Мюленгартен был с боем взят 23 октября 1944 года воинами 50-й и 54-й гвардейских стрелковых дивизий.

По исходе Второй мировой войны передан в состав РСФСР - СССР, в 1946 году переименован в поселок Илюшино. Ныне в составе России как правопреемницы СССР.

Примечания 

Населённые пункты Нестеровского района